Il Campionato argentino di rugby a 15 1968  è stato vinto dalla selezione di Buenos Aires che ha battuto in finale la selezione della Rosario

Contesto 
 La nazionale argentina, supera il Galles, in tour. Una vittoria ed un pareggio il bilancio a favore dei "Pumas"
 Il 12 dicembre, scompare a soli 51 anni il presidente della U.A.R., Juan C: Wells, presidente in carica dal 1961 al 1962 nel 1962-63 e dal 1965 al momento della morte. Sotto la sua presidente si realizzarono i grandi progressi del rugby argentino, anche in termini di contatti con le federazioni più importanti.

Tabellone

Eliminatorie

Semifinali

Finale terzo posto

Finale

Collegamenti esterni